Бугаєнко Валерій Миколаєвич (1951—2011) — керівник Федерального агентства зв'язку (Россвязь) (2007—2011).
 Бугаєнко Григорій Олексійович (1917—2000) — український, радянський фізик у галузі класичної механіки, професор, Заслужений працівник вищої школи Української РСР.
 Бугаєнко Дмитро Олександрович (1930—2011) — Герой Соціалістичної Праці.
 Бугаєнко Ігор Никонович (* 1939) — український мистецтвознавець і живописець.
 Бугаєнко Леонід Григорович (1911 — після 1971) — український радянський партійний діяч, голова Вінницького облвиконкому, діяч партизанського руху. Кандидат в члени ЦК КПУ у 1966—1971 р. Депутат Верховної Ради УРСР 6-7-го скликань.
 Бугаєнко Роман Юрійович — молодший лейтенант Національної гвардії України, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Примітки